Николай Михайлович Тупиков (1869 — 1900/1901) — российский филолог, исследователь русского языка и культуры, педагог, автор трудов.

Биография 
После окончания историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета и защиты магистерской диссертации по состоянию здоровья был назначен преподавателем Ялтинской женской гимназии. В то же самое время он занимался научными исследованиями в области русской антропонимики.

С 1897 года он преподавал в Санкт-Петербургском Мариинском институте.

Н. М. Тупиков принимал непосредственное участие в создании Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и «Критико-биографического словаря» С. А. Венгерова.

В 1899 году он представил в Императорскую академию наук рукопись главного своего труда «Словаря древнерусских личных собственных имен». За эту работу в том же году ему была присуждена малая Ломоносовская премия. Сам труд был издан только в 1903 году.

Умер в Ялте  года.

Избранная библиография 
 Заметки о древнерусских личных собственных именах (1892)
 Литературная деятельность царевича Ивана Ивановича : Реф., прочит. в годич. заседании О-ва любителей древ. письменности 5 мая 1894 г. Санкт-Петербург : тип. В.С. Балашева и К°, 1894
 Михаил Иванович Веревкин : Ист.-лит. очерк Санкт-Петербург : тип. спб. театров (1895)
 Словарь древнерусских личных собственных имен (1903)
 Жизнь и идеалы В. Я. Стоюнина
 Литературная деятельность Царевича Иоанна Иоанновича

Переиздания трудов

Примечания

Литература 
 

Русисты
Ономасты
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского Мариинского института
Лауреаты Ломоносовской премии (Российская империя)